Aleksandrówka bezeichnet Ortschaften in Polen:

Woiwodschaft Großpolen:
 Aleksandrówka (Koło), Dorf der Gmina Koło
Woiwodschaft Łódź:
 Aleksandrówka (Dalików), Dorf der Gmina Dalików im Powiat Poddębicki
 Aleksandrówka (Żychlin), Dorf der Gmina Żychlin im Powiat Kutnowski
Woiwodschaft Lublin:
 Aleksandrówka (Batorz), Dorf der Gmina Batorz im Powiat Janowski
 Aleksandrówka (Michów), Dorf der Gmina Michów im Powiat Lubartowski
 Aleksandrówka (Sawin), Siedlung der Gmina Sawin im Powiat Chełmski
 Aleksandrówka (Stoczek Łukowski), Dorf der Gmina Stoczek Łukowski im Powiat Łukowski
Woiwodschaft Masowien:
 Aleksandrówka (Belsk Duży), Dorf der Gmina Belsk Duży im Powiat Grójecki
 Aleksandrówka (Dębe Wielkie), Dorf der Gmina Dębe Wielkie im Powiat Powiat Miński
 Aleksandrówka (Grębków), Dorf der Gmina Grębków im Powiat Węgrowski
 Aleksandrówka (Kozienice), Dorf der Gmina Kozienice im Powiat Kozienicki
 Aleksandrówka (Policzna), Dorf der Gmina Policzna im Powiat Zwoleński
Woiwodschaft Podlachien:
 Aleksandrówka (Krynki), Siedlung der Gmina Krynki im Powiat Sokólski
 Aleksandrówka (Szudziałowo), Siedlung der Gmina Szudziałowo im Powiat Sokólski
 Aleksandrówka (Szypliszki), Dorf der Gmina Szypliszki im Powiat Suwalski
Woiwodschaft Schlesien:
 Aleksandrówka (Przyrów), Dorf der Gmina Przyrów